Llobet ist der Nachname von:
Antoni Llobet (* 1960), spanischer Chemiker
Miguel Llobet (1878–1938), spanischer Gitarrist und Komponist